Серо дел Месон има више значења:

 Серо дел Месон (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо дел Месон (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику